— гористая область в регионах Канто и Косинъэцу, Япония. Горы покрывают западную часть Токио, западную часть префектуры Сайтама, юго-западную часть префектуры Гумма, юго-восточную часть префектуры Нагано, северную часть префектуры Яманаси.

По-японски слово  означает «внутренний», «находящийся в глубине»; Окутитибу — «дальний Титибу». Эта горная область состоит из складчатых гор с диапазоном от 1000 до 2600 метров в высоту.  является самой высокой — 2 601 м. Большая часть гор находится на территории .

Список горных вершин Окутитибу 
Данный список неполный.

См. также 
 Такао (гора)
 Митаке (гора)

Горы Японии